

Geografia
 Filippine
 Danao – città della Provincia di Cebu
 Danao – municipalità della Provincia di Bohol

Mitologia
 Danao – figura della mitologia greca

Onomastica
 Danao – forma maschile del nome proprio di persona italiano Danae

Pagine correlate
Danae (disambigua)